Osoby o tym nazwisku:
 Jiří Gajdoš – czechosłowacki inżynier i kierowca wyścigowy
 Kazimír Gajdoš – czechosłowacki piłkarz
 Peter Gajdoš – słowacki wojskowy